

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Maynard – città della contea di Randolph, Arkansas
 Maynard – città della contea di Fayette, Iowa
 Maynard – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Maynard – città della contea di Chippewa, Minnesota

Persone 
 Andrew Maynard – pugile statunitense
 Conor Maynard – cantante inglese
 Don Maynard – ex giocatore di football americano statunitense
 François Maynard – poeta e scrittore francese
 Gray Maynard – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Horace Maynard – politico statunitense
 John Maynard, in Danimarca noto come Johan Meinert – compositore inglese 
 Joyce Maynard – scrittore statunitense
 Ken Maynard – attore statunitense
 Kermit Maynard – attore statunitense
 Lois Maynard – calciatore nevisiano
 Nicky Maynard – calciatore inglese
 William Maynard – calciatore inglese
 John Maynard Smith – biologo e genetista inglese

Altro 
 5132 Maynard – asteroide della fascia principale
 Maynard – nome proprio di persona maschile
 Maynard – personaggio del manga e anime One Piece